Бранденбургска врата може да се отнася за:

 Бранденбургска врата, архитектурен паметник тип триумфална арка, символ на Берлин и Германия;
 Бранденбургска врата, архитектурен паметник в Потсдам;
 Бранденбургска врата, архитектурен паметник в Алтентрептов, Мекленбург-Предна Померания;
 Бранденбургска врата, архитектурен паметник в Кьонигсберг (сега Калининград), бивша Източна Прусия;